Óскар Ан (; род. 5 июля 1938, Икике) — чилийский поэт, эссеист, историк литературы, лидерская фигура «поколения шестидесятых».

Биография 
Ребёнком потерял отца. Закончил Чилийский университет, получил специальность «преподаватель испанского языка». В 1971—1972 учился в Айове, получил степень магистра. После военного переворота 1973 года был арестован, заключен в тюрьму. После освобождения в 1974 выехал в США. Получил докторскую степень в Мэрилендском университете, стал профессором Айовского университета. Автор книг о фантастической новелле в литературах Латинской Америки, монографии о Висенте Уидобро.

Книги стихов 
 Эта чёрная роза/ Esta rosa negra (1961, премия Союза писателей Чили)
 Suma poética (1965)
 Agua final (1967)
 Искусство умирания/ Arte de morir (1977)
 Mal de amor (1981)
 Imágenes nucleares (1983)
 Flor de enamorados (1984)
 Estrellas fijas en un cielo blanco (1988)
 Tratado de sortilegios (1992)
 Versos robados (1995)
 Antología virtual (1996)
 Antología retroactiva (1998)
 Poemas de amor (2001)
 Apariciones profanas (2002)
 Открыв и закрыв глаза/ En un abrir y cerrar de ojos (2006, поэтическая премия имени Хосе Лесамы Лимы)
 Pena de vida (2008)
 La primera oscuridad (2011)

Признание 
Член-корреспондент Чилийской академии языка (1991). Лауреат множества премий, включая премию Национального книжного совета (2006), Ибероамериканскую поэтическую премию Пабло Неруды (2011), Национальную премию Чили по литературе (2012).

Примечания

Литература 
 Asedios a Oscar Hahn. Santiago: Editorial Universitaria, 1989
 Calderón G.A. Óscar Hahn y Ernesto Cardenal. Los poetas del Apocalipsis en Latinoamérica. New York: Lang, 1996
 Leiva Berríos R. Retorno a la prosa y poesía temprana de Óscar Hahn. Iquique: Ediciones Campus, 2001
 El arte de Oscar Hahn/ Pedro Lastra, ed. Lima: Santo X Oficio, 2002

Ссылки 
 В Национальной дигитальной библиотеке Память Чили
 Биография, стихи on line

Персоналии по алфавиту
Поэты Чили
Литература на испанском языке
Родившиеся в 1938 году
Родившиеся 5 июля
Родившиеся в Икике
Эссеисты Чили
Лауреаты Национальной премии Чили по литературе